IV чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении прошёл с 24 по 26 февраля 2010 года в Тегеране (Иран) в спорткомплексе Афтаб Энгелаб.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

2010
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Лёгкая атлетика в Иране
Международные спортивные соревнования в Тегеране
2010 год в лёгкой атлетике
Февраль 2010 года